Moonfleet (boek) - roman van J. Meade Falkner
 Moonfleet (film) - Amerikaanse film uit 1955, gebaseerd op het boek
 Moonfleet (2013) - miniserie, gebaseerd op het boek

 Moonfleet and other stories - album van Chris de Burgh